Lokoro bezeichnet:

 Lokoro (Fluss), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Lokoro, westnilotische Sprache siehe Päri (Sprache)

Lokoro ist der Name folgender Personen:
 Paulo Amotun Lokoro, ein südsudanesischer Leichtathlet